Desa Japan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 110,29), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,67, long 110,91), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,48), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 111,50), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 111,51), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,43), 

Robotskapade Indonesienförgreningar